Kvalifikationen til EM i kvindehåndbold 2014 var en håndboldturnering med deltagelse af 26 landshold, der skulle finde fjorten deltagere til EM i kvindehåndbold 2014. Som værter er  og  direkte kvalificerede, mens de forsvarende europamestre, , også deltog i kvalifikationensturneringen. Kvalifikationsturneringen løb fra oktober 2013 til juni 2014. To hold fra hver pulje kvalificerede til slutrunden.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Eksterne henvisninger
 Resultater og stillinger , www.eurohandball.com 

Håndbold i 2013
Håndbold i 2014
2014